Die Liga 1 2006/07 war die 69. Spielzeit in der Geschichte der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie wurde vor Saisonbeginn von Divizia A in Liga 1 umbenannt. Die Saison begann am 28. Juli 2006 und endete am 23. Mai 2007. Von Mitte Dezember bis Mitte Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde Dinamo Bukarest.

Modus 
Die Liga 1 spielte mit 18 Mannschaften. Die vier letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Liga II ab, aus vier Mannschaften aufstiegen (die beiden Erstplatzierten aus jeder der beiden Staffeln). Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Dinamo Bukarest – Meister und Teilnehmer an der UEFA Champions League 2007/08
 2. – Steaua Bukarest – Teilnehmer an der UEFA Champions League 2007/08
 3. – CFR Cluj – Teilnehmer am UEFA-Pokal 2007/08
 5. – Oțelul Galați – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 2007
 6. – Gloria Bistrița – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 2007
 Rapid Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am UEFA-Pokal 2007/08

Absteiger in die Liga II 
FC Național Bukarest, FC Argeș Pitești, Jiul Petroșani

Aufsteiger in die Liga 1 
Gloria Buzău, Universitatea Cluj, Dacia Mioveni

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 2006/07 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 2006/07 auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 2006/07
Liga-1-Saison